Aldeanueva de San Bartolomé kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva de San Bartolomé (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Aldeanueva de San Bartolomé (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar